Пало-Альто или Пало-Алто:

 Пало-Алто — город в округе Санта-Клара, штат Калифорния, США.
 Пало-Альто — город и административный центр муниципалитета Эль-Льяно в мексиканском штате Агуаскальентес.
 Пало-Алто — округ, расположен в США, штате Айова.
 Пало-Альто — художественный фильм 2013 года, снятый по мотивам одноимённого сборника рассказов Джеймса Франко.